Il singolare  del Kazan Kremlin Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Michał Przysiężny era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marius Copil ha battuto in finale Andreas Beck 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Conor Niland (primo turno, ritiro)
 Konstantin Kravčuk (secondo turno)
 Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)
 Andreas Beck (finale)

  Roberto Bautista-Agut (secondo turno)
  Uladzimir Ihnacik (secondo turno)
  Jürgen Zopp (quarti di finale)
  Marek Semjan (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Kazan Kremlin Cup 2011
ATP Challenger Tour 2011